Buitengebied (ruimtelijke ordening), een begrip uit de ruimtelijke ordening in Nederland
 Buitengebied (Rusland), een begrip uit het bestuurlijk systeem van Rusland
 Buitengebied (Spijkenisse), een wijk in de gemeente Spijkenisse